Aromatische nitrering, een reactie waarbij een aromatische verbinding omgezet wordt in een aromatische nitroverbinding
 Nitrering (verestering), een reactie waarbij een alcohol wordt veresterd met salpeterzuur
 Nitreren (harden), een oppervlaktehardingstechniek waar bij hoge temperatuur stikstof in het materiaaloppervlak wordt gediffundeerd.